Das fünfte Gebot steht für:

 das fünfte Gebot der biblischen Zehn Gebote
 Das fünfte Gebot (Hörspiel), deutsches Hörspiel von John von Düffel (2010)

Filme:
 Das fünfte Gebot (1978), deutscher Film von Duccio Tessari (1978) 
 Das fünfte Gebot (1994), deutscher Kurzfilm von Damir Lukačević 
 Das fünfte Gebot (1998), deutscher Fernsehfilm von  Bernhard Helfrich 
 Das fünfte Gebot, Episode von Der Bozen-Krimi (2016), siehe Der Bozen-Krimi #Episodenliste

Siehe auch:
 Dekalog, Fünf, polnischer Fernsehfilm von Krzysztof Kieślowski (1990)